La Haze è una varietà di Cannabis sativa originaria delle colline della Bay Area, in California, nata negli anni settanta. È un incrocio non stabilizzato di varietà genetiche colombiane, messicane, nepalesi e thailandesi. Produce cime molto pelose, con un tempo di fioritura molto lungo, e producono un picco molto intenso. Inoltre possiede un aroma molto complesso di incenso con sfumature di cedro del libano. È una varietà che può avere parecchie applicazioni mediche.

L'origine di questa varietà viene considerata "nobile" per via dell'ascendenza e delle linee di parentela, selezionate negli anni settanta dagli Haze Brothers. Consiste in un ibrido quadrilaterale di sativa nepalese, Oaxacan (Mexican Sativa), Columbian Gold e Thai Sativa. 

Alcune "scuole" sostituiscono le due gold con sative equatoriali congolesi.  Probabilmente in seguito alla scomparsa degli Haze Brothers, l'esemplare è rimasto al titolare della banca dei semi "The flying dutchman", altre fonti affermano invece che sia passato a Sadu Sam di Sagarmatha. 

Le varietà Haze sono sative purissime, che si differenziano per la loro azione antidolorifica, piuttosto che narcotica, com'è tipico delle cannabis indica. Pare che ciò sia dovuto alla modulazione della THCV (tetraidrocannabivarina) che, essendo un antagonista dell'anandamide (un cannabinoide endogeno), mitiga l'effetto "stordente" di THC e CBD, causando un effetto più euforico e frizzante. Le Haze sono varietà utilizzate come farmaci dal Ministero della Salute olandese.

Esistono molte varietà di Haze nei coffee-shop olandesi, come ad esempio la Super Lemon Haze, dal sapore intenso e molto gradevole, che contiene addirittura fino al 22% di THC. Altri incroci comuni sono: Super Silver Haze, Neville's haze, Strawberry Haze, Blue Berry Haze, Liberty Haze, Amnesia Haze e Lemon Shining Silver Haze.

Voci correlate
Skunk (cannabis)
White widow
Acapulco gold

Varietà di cannabis
Droghe
Piante medicinali e officinali
Psichedelia